Schiaparelli, olasz családnév
 Giovanni Schiaparelli (1835–1910) olasz csillagász, tudománytörténész
 Ernesto Schiaparelli (1856–1928) olasz egyiptológus
Csillagászat
 Schiaparelli, kráter a Marson
 Schiaparelli, kráter a Holdon
 Schiaparelli, az ExoMars marskutató űrszonda leszállóegysége
 4062 Schiaparelli, aszteroida